South Main Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Main Street Historic District (Bulloch County, Georgia), ID-Nr. 89001160
 South Main Street Historic District (Oconee County, Georgia), ID-Nr. 79000739
 South Main Street Historic District (Boone County, Kentucky), ID-Nr. 04001249
 South Main Street Historic District (Woodford County, Kentucky), ID-Nr. 87001106
 South Main Street Historic District (Missouri), ID-Nr. 99000083
 South Main Street Historic District (Livingston County, New York), ID-Nr. 96000177
 South Main Street Historic District (Ontario County, New York), ID-Nr. 74001286
 South Main Street Historic District (North Carolina), ID-Nr. 88000137
 South Main Street Historic District (Ohio), ID-Nr. 08000622
 South Main Street Historic District (Kent County, Rhode Island), ID-Nr. 87001064
 South Main Street Historic District (Providence County, Rhode Island), ID-Nr. 82000009
 South Main Street Historic District (Bledsoe County, Tennessee), ID-Nr. 94000375
 South Main Street Historic District (Shelby County, Tennessee), ID-Nr. 82004054
 South Main Street Historic District (Tipton County, Tennessee), ID-Nr. 92000427
 South Main Street Historic District (Texas), ID-Nr. 09000984
 South Main Street Historic District (Dane County, Wisconsin), ID-Nr. 00000699
 South Main Street Historic District (Fond du Lac County, Wisconsin), ID-Nr. 93000160
 South Main Street Historic District (Rock County, Wisconsin), ID-Nr. 90000820

Siehe auch:
 South Main Street Commercial Historic District
 South Main Street Residential Historic District